

Geografie
Verenigde Staten:
Halifax (North Carolina), een plaats in de staat North Carolina
Halifax (Pennsylvania), een plaats in de staat Pennsylvania
Halifax (Vermont), een plaats in de staat Vermont
Halifax (Virginia), een plaats in de staat Virginia
Halifax County (North Carolina), een county in North Carolina
Halifax County (Virginia), een county in Virginia

Overige:
Halifax (West Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap West Yorkshire
Halifax (Nova Scotia), de hoofdstad van de Canadese provincie Nova Scotia
Halifax Bay, een regio in Australië

Overige verwijzingen 
Militair:
Halifax-klasse, een Canadese fregatklasse
HMCS Halifax (FFH 330), het vlaggenschip uit bovenstaande klasse
HMS Halifax (USS Ranger), een door de Britten buitgemaakt Amerikaanse oorlogsschip uit de 18de eeuw
Handley Page Halifax, een Brits vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog

Entertainment:
Halifax f.p., een Australische politiedramaserie
Halifax (band), een Amerikaanse rockgroep
The Halifax III, een Canadese folkgroep

Sport:
Halifax Town AFC, een Engelse voetbalclub in de Football Conference
Halifax RLFC, een Britse rugbyclub

Overige:
Halifax (Britse bank), een Britse bank van de HBOS-groep
Halifax (Ierse bank), een Ierse bank van de HBOS-groep